Интерна́шенал-Фолс () — город на севере США в штате Миннесота, административный центр округа Кучичинг. Население — 5579 человек.

Расположен на левом берегу у истоков реки Рейни-Ривер, на границе с Канадой. Напротив него, на правом берегу реки, располагается канадский город Форт-Франсес; вместе эти два города образуют трансграничную агломерацию. Связь между городами осуществляется по автожелезнодорожному мосту, оборудованному таможенными терминалами. Также в городе имеется сертифицированный ИАТА и ИКАО аэропорт с двумя взлетными полосами.

В 11 километрах к востоку от города располагается национальный парк «Вояжёрс».

Поселение было основано в апреле 1895 года, статус города присвоен в 1909 году.

Считается, что данный город — самое холодное место в континентальной части США, поэтому неофициальное название города — «Холодильник нации». Это прозвище используется как торговая марка, подтвержденная Бюро по регистрации патентов и торговых марок США в 2008 году.

Примечания 

Города округа Кучичинг
Города Миннесоты
Окружные центры Миннесоты